Cristian Rojas (5 de abril de 2001) es un actor y director argentino.

Biografía 

Cristian Rojas (nacido en Punta Alta, Argentina, 5 de abril) es un actor, guionista, productor y director, ha trabajado en teatro, televisión y cine. Inició su carrera como actor, ha ganado el Premio de Cultura FEBA y el Premio Teatro del Mundo con su obra León La Fuerza del rugido.

Filmografía 

 Sueño Lúcido (2022)
 Malvinas Lado B (2022)
 Honor y Gloria (2022)
 Hace Oir Tu Voz - TELEFE  (2020)

Escritor 

 Los Misterios de High Point  (2021)

Referencias 

Actores de televisión de la ciudad de Buenos Aires
Actores masculinos de Argentina
Actores de teatro de Argentina